Courbouzon puede referirse a:
Courbouzon, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Courbouzon, comuna francesa situada en la región de Centro, departamento de Loir y Cher.